

Geografia

Canada
 Prescott città dell'Ontario
 Prescott Island,

USA
 Prescott, città dell'Arizona
 Prescott, città dell'Arkansas
 Prescott, città dell'Iowa
 Prescott, città del Kansas
 Prescott, ex città del Massachusetts
 Prescott, città del Michigan
 Prescott, città dell'Oregon
 Prescott, città dello stato di Washington
 Prescott, città del Wisconsin
 Prescott, città del Minnesota

Persone 
 Abel Prescott
 Abel Prescott Junior
 Abramo Prescott, liutaio del XIX secolo
 Alan Prescott, giocatore di rugby inglese
 Albert Benjamin Prescott
 Benjamin F. Prescott
 Breidis Prescott,  boxer
 Edward C. Prescott, premio Nobel per l'economia
 H. F. M. Prescott, autore, accademico e storico
 Henry Prescott
 Jacquelyn Prescott
 James W. Prescott psicologo,
 John Prescott, politico britannico 
 Johnathan Prescott
 Katherine Prescott
 Norm Prescott
 Paul Prescott
 Peter Prescott
 Rebecca Minot Prescott
 Richard Prescott, generale britannico 
 Robert Prescott
 Robert Prescott 
 William Prescott, militare statunitense
 William H. Prescott, storico statunitense
 James Prescott Joule, fisico inglese
 Samuel P. Bush (Samuel Prescott Bush)
 Prescott Bush

Personaggi immaginari 
 Jim Prescott, personaggio della serie tv 24
 Sidney Prescott, personaggio della serie di film Scream

Altro 
 Prescott, il nome in codice di una generazione dei processori Intel Pentium 4
 Prescott Speed Hillclimb, un evento motoristico in Gloucestershire, Inghilterra
 Osservatorio Prescott, un osservatorio astronomico in Arizona